Вдовичино — название населённых пунктов на Украине:

 Вдовичино — село в Коломакском районе Харьковской области.
 Вдовичино — село в Чигиринском районе Черкасской области.